Jörn Wollschläger (ur. 4 marca 1978 w Suhl) – niemiecki biathlonista, dwukrotny mistrz oraz srebrny medalista mistrzostw świata juniorów, czterokrotny mistrz Europy.

Osiągnięcia

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata Juniorów 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 

Niemieccy biathloniści
Urodzeni w 1978